Il doppio del torneo di tennis South African Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lan Bale e Byron Black che hanno battuto in finale Johan de Beer e Marcos Ondruska 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 John-Laffnie de Jager /  Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Royce Deppe /  David Rikl (primo turno)

 Dave Randall /  Kenny Thorne (primo turno)
 Kevin Curren /  Byron Talbot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1993
ATP Tour 1993